Aussichtsturm Harzblick ist der Name folgender Türme:

 Aussichtsturm Harzblick (Göttinger Wald), Aussichtsturm auf der Mackenröder Spitze, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, siehe Mackenröder Spitze #Aussichtsturm Harzblick
 Aussichtsturm Harzblick (Solling), Aussichtsturm auf dem Großen Steinberg, Landkreis Northeim, Niedersachsen, siehe Großer Steinberg (Solling) #Aussichtsturm Harzblick